Castriota ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Castriota (1456–1514), albanischer und süditalienischer Adeliger, siehe Gjon Kastrioti II.
 Samuel Castriota (1885–1932), argentinischer Tangopianist, Gitarrist, Bandleader und Komponist